Résultats détaillés de l'édition 1985 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 24 juin au .

Faits marquants 
Le jeune Allemand Boris Becker devient à seulement 17 ans et 288 jours le plus jeune gagnant d'un tournoi du grand chelem (Michael Chang battra ce record quatre ans plus tard à Roland Garros). Non tête de série, il élimine notamment Joakim Nyström (Numéro 7), Anders Järryd (Numéro 5) et Kevin Curren (Numéro 8) en finale. Mais c'est surtout Curren qui réussit à écarter de sa route les deux grands favoris, le tenant du titre et numéro un mondial John McEnroe, puis l'ancien vainqueur Jimmy Connors, tous deux battus en trois sets secs. Favori en finale, Curren perd là sa deuxième et dernière occasion d'accrocher un grand titre à son palmarès, quelques mois après son très beau tournoi australien.

Dans le tableau féminin, fait inédit, les organisateurs du tournoi décident de classer tête de série numéro un deux joueuses. Chris Evert, redevenue numéro un mondiale après sa victoire à Roland-Garros, partage ce rang avec la tenante du titre Martina Navrátilová.

Logiquement, les deux joueuses se retrouvent en finale, et c'est Navrátilová qui emporte le trophée pour la quatrième année d'affilée, en trois manches.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1985 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1985
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1985
Tennis en juin 1985
Tennis en juillet 1985